Tibia (lateinisch) bezeichnet 

 das Schienbein
 den Unterschenkel bei Gliederfüßern, siehe Tibia (Gliederfüßer)
 eine Gattung von Meeresschnecken, siehe Tibia (Schnecken)
 ein antikes Rohrblattinstrument, siehe Aulos 
 eine Knochenflöte
namentlich:
 Tibia (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Holzbläser
 Tibia (Computerspiel), ein Computerspiel
 TibiaME, Mobile Version dieses Spieles
 ein Orgelregister